La Coppa del Generalissimo 1951 è stata la 15ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Fase a gironi

Gruppo I

Gruppo II

Tabellone

Finale

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1951
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a San Sebastián